Jan Konarski (1486–1522) – archidiakon krakowski, sekretarz królewski
 Jan Konarski (1447–1525) – biskup krakowski, archidiakon krakowski, kantor sandomierski
 Jan Konarski – łowczy kaliski
 Jan Konarski z Kobylina (zm. 1599) – kasztelan kaliski i międzyrzecki, podkomorzy poznański
 Jan Konarski (jezuita) (1545–1614) – rektor kolegium jezuickiego
 Jan Konarski (1949–2007) – polski rzeźbiarz